Bei den IV. Olympischen Spielen 1908 in London fanden einmalig ein Einzel- und ein Doppelwettbewerb im Rackets statt, einem Vorläufer des Squash. Austragungsort war der Queen’s Club im Stadtteil West Kensington.

Ergebnisse

Einzel 

Datum: 30. April bis 1. Mai 1908 
6 Teilnehmer aus 1 Land

Gespielt wurde auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte; stand es 14:14, gab es eine Verlängerung bis 18 Punkte. Das Finale gewann Evan Baillie Noel kampflos, da sein Gegner am Ende seines Halbfinales eine Handverletzung erlitten hatte.

Doppel 

Datum: 27. April bis 1. Mai 1908 
6 Teilnehmer aus 1 Land

Gespielt wurde auf drei Gewinnsätze bis 15 Punkte; stand es 14:14, gab es eine Verlängerung bis zu 18 Punkte. Es gab nur zwei Spiele: Astor / Pennell schlugen Noel / Leaf mit 15:11, 0:15, 15:7, 18:14 und 17:15. Das Finale gewannen Astor / Pennell gegen Bury / Browning mit 6:15, 15:7, 16:15, 15:6 und 15:7.

Weblinks 
 
 Offizieller Bericht der Olympischen Spiele 1908 (PDF, 12,4 MB)

Racket
Racketswettbewerb
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham